Алекперзаде () — азербайджанская фамилия. Известные носители:
 Алекперзаде, Абульгасан Алибаба оглы (1906—1986) — азербайджанский и советский писатель и журналист.
 Алекперзаде, Гейсар Видади оглы (род. 1984) — казахстанский футболист, нападающий.
 Алекперзаде, Медина Нурулла кызы (более известна как Медина Гюльгюн; 1926—1992) — азербайджанская поэтесса, Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР.
 Алекперзаде, Севда Чингиз кызы (род. 1977) — азербайджанская певица.